Ле-Мануа́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на північний захід від Парижа, 17 км на південний схід від Руана, 34 км на північ від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 480 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1193,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-Мануар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Мануар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер